Lefèbvre, Lefebvre ("Smeden"):

Lefèbvre 
 Henri Lefèbvre

Lefebvre 
 Henri Lefebvre
 Jules Joseph Lefebvre

Se også 
 Schmied
 Schmidt
 Schmitz
 Smith

Erhvervsmæssige efternavne